Elste ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Elste (* 1949), deutscher SPD-Politiker
 Meta Elste (Meta Elste-Neumann; 1919–2010), US-amerikanische Turnerin 
 Martin Elste (* 1952), deutscher Musikwissenschaftler
 Otto Elste (1854–1918), deutscher Sanitätsoffizier der Kaiserlichen Marine
 Rainer Elste (* 1970), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Wilfried Elste (* 1939), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher